Глизе 674 b — экзопланета у звезды Глизе 674 в созвездии Жертвенника. Планета удалена от Земли на расстоянии 14,8 световых лет.

Родительская звезда является красным карликом спектрального класса M2,5V.

Планета Глизе 674 b имеет массу 0,037 массы Юпитера, является примером газового гиганта. Она находится очень близко к звезде, на расстоянии 0,039 а.е. Эксцентриситет орбиты равен 0,2. Планета была открыта в 2007 году методом Доплера.

Примечания 

Газовые гиганты
Горячие нептуны
Экзопланеты, открытые методом доплеровской спектроскопии